Miura puede referirse a:
 Miura, una ganadería de toros de lidia.
 Miura, un apellido japonés; o Mihura, un apellido español.
 Miura, una ciudad en Kanagawa (Japón).
 Miura Tamaki, una soprano japonesa intérprete de Madama Butterfly.
 Kazuyoshi Miura, futbolista profesional japonés.
 Miura, un modelo de coche superdeportivo, de la marca Lamborghini.
 Miura (automóviles), una marca de automóviles brasileña.
 Miura 1, vehículo de lanzamiento suborbital español.
 Miura 5, vehículo de lanzamiento orbital español.